Ziehsohn steht für:
 Pflegesohn, als veraltete Bezeichnung für ein zur Betreuung aufgenommenes Kind
 männlicher Schützling oder Günstling, siehe Protegé

Siehe auch: